Lagerhaus steht für:

 Lagerhaus, Gebäude für Vorratshaltung und Umschlag, siehe Bodenspeicher
 die Lagerhausgenossenschaften in Österreich, siehe RWA Raiffeisen Ware Austria
 ein Kulturzentrum in Bremen, siehe Kulturzentrum Lagerhaus
 ein ehemaliges Gebäude in Berlin, siehe Hohes Haus (Berlin)

Siehe auch:
 Lagershausen (Begriffsklärung)